OEZ (от Orlicke elektrotechnicke zavody) — чешская компания, разработчик и производитель низковольтного электротехнического оборудования, входит в концерн Siemens. Штаб-квартира OEZ находится в Чехии, в городе Летоград. Основана в 1941 году. Число сотрудников — 1700 человек.
В настоящее время буквы OEZ ассоциируются с маркой, которая гарантирует комплектное предложение продуктов и услуг в области электрозащиты электрических цепей и оборудования низкого напряжения. OEZ располагает собственными производственными и исследовательскими мощностями и тесно сотрудничает с научно-исследовательскими учреждениями и вузовским сектором.

Руководители 
 Ing. Roman Schiffer — генеральный директор, учредитель компании
 Markus Tappert — финансовый директор, учредитель компании
 Ing. Radim Adamec — коммерческий директор

История 
 1941 — основание фирмы
 1949 — строительство завода на месте настоящего местонахождения головного офиса компании
 1952 — в названии компании впервые появляются три буквы OEZ — Орлицкие электротехнические заводы
 1994 — возникновение ООО «OEZ Letohrad s. r. o.», в результате приватизации производственной части государственного предприятия «OEZ Letohrad s.p.» (владельцами общества становятся шесть чешских предпринимателей)
 1995 — основано ООО «OEZ Slovakia, spol. s. r. o.»
 1998 — получение сертификата сохранения охраны окружающей среды в соответствии со стандартом ISO14001
 2001 — смена названия компании с OEZ Letohrad s.r.o. на OEZ s.r.o.; основаны дочерние компании в Германии и Великобритании
 2002 — вступление в акционерные общества «Zkušebnictvi, a. s.» и ООО «Elektrorozvaděče, s. r. o.»
 2003 — основание дочерних предприятий в Польше, на Украине и в России; Инж. Станислав Адамец был избран президентом Чешско-моравской электротехнической ассоциации ElA
 2004 — закончено строительство административного здания
 2005 — представление новой группы продукции — распределительных щитов и распределительных шкафов Distri
 2006 — представлением типа BC160 закончена разработка серии компактных автоматических выключателей Modeion; начало деятельности Благотворительного фонда «Будущее»
 2006 — OEZ становится членом группы Siemens
 2008 — строительство двух новых производственных цехов; представление и введение на рынок серии модульных приборов Minia
 2009 — представление и введение на рынок серии коммутационных и управляющих приборов Conteo; закончена интеграция OEZ в структуру концерна Siemens
 2010 — строительство нового цеха для производства воздушных автоматических выключателей; перевод в Чехию производства из Берлина; реконструкция и расширение испытательной лаборатории
 2011 — OEZ празднует 70 лет со дня основания компании

Продукция компании

Компактные автоматические выключатели MODEION 
Компактными автоматическими выключателями Modeion обеспечивается защита электрооборудования от 12,5A до 1600A. К числу главных преимуществ данных устройств относятся функциональность конструкции, наличие сменных расцепителей тока и удобство монтажа.

Воздушные автоматические выключатели ARION 
Воздушные выключатели ARION обеспечивают защиту электрооборудования до 6300A. Высокая коммутационная способность воздушных выключателей гарантирует надёжность работы даже в режиме высоких нагрузок. Наличие блокировочного оборудования защищает от некомпетентного вмешательства и обеспечивает безопасность персонала.
Воздушные выключатели оснащены расцепителями максимального тока и широким спектром дополнительных аксессуаров, что обуславливает их безупречную работу в сложных производственных условиях. Возможно использование ретрофитов воздушных выключателей ARION — это оптимальное и целесообразное инженерное решение для замены устаревших выключателей AR и ARV без реконструкции распределительного щита.

Три типоразмера:
 Типоразмер I до 2000A	
 Типоразмер II до 4000A
 Типоразмер III до 6300A

Предохранительные системы VARIUS 
Ассортимент программы предохранителей включает в себя ряд плавких вставок низкого напряжения для защиты распределительных и промышленных сетей.
 Силовые плавкие вставки
 Плавкие вставки для защиты полупроводников
 Шинные предохранительные разъединители
 Предохранительные рейки

Модульные приборы MINIA 
 Автоматические выключатели
 Устройства защитного отключения
 Защита от перенапряжения
 Остальные приборы: установочные реле и контакторы, многофункциональные реле времени, выключатели, источники питания, соединительные рейки

Коммутационные и управляющие приборы CONTEO 
Отключающая способность — до 100 кА, у контакторов большой механический срок службы до 30 млн включений.
 Контакторы ST, 3RT, 3RH и реле максимального тока SR
 Автоматические выключатели защиты двигателя SM1E (экономичные) и SM, 3RV (промышленные)
 Комбинации автоматических выключателей защиты двигателя
 SM.., ST.. Приборы для прямого пуска
 3RA13.. Приборы для реверсивного пуска
 3RA14.. Приборы для пуска Y/D

Распределительные щиты и шкафы DISTRI 
 DistriTon: распределительные щиты до 198 модулей
 DistriSet: распределительные щиты для общего применения
 DISTRIbox: распределительные шкафы

Награды 
1997
 Золотой АМПЕР в Праге, Международная ярмарка электроники и электротехники, защитный выключатель BL 1600
 Золотая медаль в Брно, Международная машиностроительная ярмарка, защитный выключатель BL 1600
 Золотая медаль в Тренчине, Международная ярмарка электротехники, электроники и энергетики, защитный выключатель BL 1600
2001
 Золотой АМПЕР в Праге, Международная ярмарка электроники и электротехники, предохранительный выключатель FH 000
 Золотая медаль в Брно, Международная машиностроительная ярмарка, серия компактных автоматических выключателей «Modeion»
 Золотая медаль в Тренчине, Международная ярмарка электротехники, электроники и энергетики, серия компактных автоматических выключателей «Modeion»
2002
 Золотой АМПЕР в Праге, Международная ярмарка электроники и электротехники, серия компактных автоматических выключателей «Modeion»
 Награда Международной машиностроительной ярмарки в Нитре, серия компактных автоматических выключателей «Modeion»
 Expo Design 2002, за экспозицию на ярмарке АМПЕР 2002
 Золотой сертификат от Ассоциации по сертификации CQS, окончание интегрированных процессов управления
2005
 Золотая медаль в Пловдиве, Международная техническая ярмарка, предохранительные выключатели серии «VARIUS»
2006
 Золотая медаль в Пловдиве, Международная техническая ярмарка, серия компактных защитных выключателей «Modeion — BC 160»
 Золотой АМПЕР в Праге, Международная ярмарка электроники и электротехники, серия компактных защитных выключателей «Modeion — BC 160»
2007
Чешская премия и европейский финал EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) в программе Европейской комиссии; награда за «эко-дизайн» произведённых приборов
2009
 «Чешское качество» и сертификат ESČ, серия модульных приборов Minia
2010
 Чешская премия и европейский финал EMAS; награждение за «эффективное использование источников»

Референции 
 Промышленность: АО «AGC Flat Glass Czech» (г. Теплице); АО «Škoda Auto» (г. Млада Болеслав); ООО «Bosch Diesel» (г. Иглава)
 Энергетика: ОАО «РусГидро», Нижегородская ГЭС и Кубанская ГЭС; ОАО «Холдинг МРСК», Белгородэнерго, Нижновэнерго, Тулэнерго, Орёлэнерго, Воронежэнерго; ОАО «МОЭСК»; ОАО «ОГК-6» Киришинская ГРЭС; АО «ENERGO — PRO» (Грузия), АО «ČEZ» — Угольная электростанция Почерады, химическая водоочистная станция; АО «ČEZ» — Атомная электростанция Темелин
 Нефтегазовый комплекс: «ТюменьТрансГаз»; ОАО «Газпромнефть»; ОАО «АК «Транснефть»
 Горнодобывающая отрасль: ДСУ, Лосненское месторождение (г. Смоленск); ООО «Базальт-Коми»; шахта «Садкинская», ОАО «Южная угольная компания»
 Химическая отрасль: Завод по производству полимерных добавок (Белгородский р‑он, с. Беломестное); АгроЧереповец, Фосагро (г. Апатиты)
 Металлургическая отрасль: ООО «Маяк-Техноцелл» (г. Пенза); ОАО «Ашинский металлургический завод»; ОАО «Ванадий-Тулачермет»
 Транспортная и городская инфраструктура: ОАО «Международный Аэропорт Сочи»; ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»; Тоннель Добровского (г. Брно); факультетская больница на Буловце (г. Прага); плавательный бассейн (г. Пардубице)

Общественная деятельность 
OEZ является прогрессивной, динамической клиентоориентированной компанией. Такая характеристика проявляется и в поддержке образования, здравоохранения и серии социальных проектов, включая область спорта. OEZ поддерживает спорт на областном, общегосударственном и международном уровнях. Так, в Летоградском регионе принимает участие в деятельности футбольного клуба, клуба биатлона и некоторых других видах спорта. Марку OEZ представляют наилучшие хоккейные и футбольные клубы, сборные команды и успешные медалисты олимпийских игр и чемпионатов мира.

Сертификация 
Контроль качества изделий осуществляется производителем на самом высоком уровне, что подтверждается сертификатом интегрированной системы управления и качества ISO 9001, окружающей среды, безопасности и охраны труда OHSAS 18001, а также сертификатами соответствия на каждое изделие.

Галерея продукции

Примечания

Литература 
 Витек С. Продукция фирмы OEZ возвращается на российский рынок // Новости ЭлектроТехники, 2011, № 1(67), 15 с.
 Осмачкин А. Рациональная схема АВР 0,4кВ //Новости ЭлектроТехники, 2013, № 2(80), 2-3 с.

Ссылки 
 Официальный сайт эксклюзивного партнёра OEZ на территории Республики Беларусь http://katek.by
 Официальный сайт партнёров OEZ на территории Российской Федерации http://www.elsnab.ru/ и https://www.idelectro.ru/
 Официальный сайт эксклюзивного партнёра OEZ на территории Украины ООО "Системы дистрибуции и сервиса
 Серия компактных автоматических выключателей MODEION http://www.elec.ru/articles/modeion/
 Работа автоматических выключателей Modeion при низких температурах http://www.elec.ru/articles/work-modeion/
 Модернизация «ретрофит» автоматического выключателя APU-30 фиксированного исполнения http://www.elsnab.ru/solutions/retrofit_apu-30/ 

Компании Чехии
Летоград
Электротехника
Siemens